Чжан () — правитель хунну с 63 года по 85 год; сын Хуханье II

 Чжан — русская транскрипция двух китайских фамилий, произносимых в современном севернокитайском языке одинаково, но записываемых разными иероглифами: 张 («растягивать») и 章 («знак»). Первую из них носят около 70 миллионов человек. Оба иероглифа используются в качестве фамильных и в других восточноазиатских странах и регионах Китая, но с некоторыми отличиями в произношении: по-кантонски они читаются Чён (Cheung, встречается также запись Чун), по-вьетнамски — Чыонг (Trương), по-корейски — Чан (장).

 Известные Чжан 张 и 章:

 Чжан Айпин (, 1908—2003) — военный и государственный деятель Китая, министр обороны КНР в 1983−1988.
 
 Чжан Бинлинь (; 1868—1936) — китайский философ, филолог, социолог, деятель революционного движения.
 Чжан Боцзюнь (; 1895—1969) — китайский политик. С 1922 по 1924 учился в Германии вместе с Чжу Дэ.
 Чжан Вэньтянь (, 1900—1976) — китайский политический деятель, генеральный секретарь компартии Китая (1935—1943); известен под псевдонимом Ло Фу.
 Чжан Вэйли (, 1990) — китайский боец смешанных единоборств.
 Чжан Голао — один из Восьми Бессмертных даосского пантеона.
 Чжан Готао (1897—1976) — китайский политический деятель.
 Чжан Гоцин (, р. 1964) — китайский политик, член Политбюро ЦК КПК 20-го созыва, вице-премьер Госсовета КНР с 2023 года.
 Чжан Гуанчжи (1931—2001) — американский археолог.
 Чжан Гун (род. 1961) — китайский государственный и политический деятель, мэр Тяньцзиня с 31 мая 2022 года.
 Чжан Дань (; 1985) — китайская фигуристка, выступавшая в парном катании.
 Чжан Даолин (Чжан Лин, , жил в период между 34 и 156) — даосский патриарх, горный отшельник.
 Чжан Дунсунь (; 1886—1973) — китайский философ и политический деятель.
 Чжан Дэгуан () — посол КНР в России, Исполнительный секретарь ШОС.
 Чжан Жуйфан (кит. 張瑞芳; 1918—2012) — китайская киноактриса.
 Чжан Жунфан (род. 1957) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира.
 Чжан Имоу (; 1951) — китайский актёр, режиссёр, продюсер.
 Чжан Имэн (род. 1983) — китайская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года.
 Чжан Ин (; род. 1997) — китайская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.
 Чжан Исин (кит. 张艺兴 ; 1991) — китайский певец, танцор и актёр известный благодаря участию в корейско-китайской айдол группе EXO.
 Чжан Исюань (; род. 2002) — китайская фигуристка, выступающая в одиночном катании.
 Чжан Кайчжэнь (; 1991) — китайская теннисистка.
 Чжан, Кэролайн (; 1993) — американская фигуристка, выступающая в одиночном разряде.
 Чжан Кэсинь (, род. 1995) — китайская фигуристка и тренер.
 Чжан Ли (род. 1976) — китайская гандболистка.
 Чжан Липэн (, род. 1990) — китайский боец ММА.
 Чжан Лосин (, 1810—1863) — лидер восстания няньцзюней.
 
 Чжан Лу (; род. 1987) — китайский футболист, вратарь команды «Ляонин Хувин» и национальной сборной КНР.
 Чжан Мимань (; род. 1936) — китайский палеонтолог, академик Академии наук КНР.
 Чжан Мин (; род. 1957) — китайский политик и дипломат, генеральный секреталь ШОС.
 Чжан Минь (; род. 1976) — китайский фигурист, выступавший в одиночном катании.
 Чжан На (род. 1980) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 
 Чжан Пэйюань (1894—1934) — китайский генерал, воевавший с синьцзянским правительством и СССР.
 Чжан Пэнчунь (1892—1957) — китайский драматург и дипломат.
 Чжан, Рудольф Владимирович (род. 1941) — советский, российский учёный, Заслуженный деятель науки РФ.
 Чжан Саньфэн () — полулегендарный китайский даос.
 Чжан Сюнь (1854—1923) — китайский военачальник.
 Чжан Сюэлян (кит. 張學良, Zhāng Xuéliáng, Chang Hsüeh-liang, 1901—2001) — правитель Маньчжурии в 1928—1931 гг., сын Чжан Цзолиня.
 Чжан Сюэчжун (род. 1943) — китайский политический и государственный деятель, секретарь партийного комитета КПК провинции Сычуань с 2002 по 2006 гг.
 Чжан Сююнь (род. 1976) — китайская гребчиха.
 Чжан Сянхуа (род. 1968) — китайская гребчиха.
 Чжан Сяньчжун (кит. трад. 張獻忠, упр. 张献忠, пиньинь: Zhāng Xiànzhōng, 1606—1647) — руководитель восстания в Китае во время последних лет династии Мин.
 Чжан Сяогуан (, р. 1966) — космонавт (тайконавт) Китая.
 Чжан Тайлэй (,1898 — 1927) — деятель Коммунистической партии Китая.
 Чжан Таофан (, 1931—2007) — снайпер НОАК в ходе Корейской войны.
 Чжан Тецюань (род. 1978) — китайский боец ММА.
 Чжан Тяньжань (1889—1947) — основатель современной синкретической религиозной организации Игуаньдао.
 Чжан Факуй (кит. 张发奎, 1896—1980) — гоминьдановский генерал.
 Чжан Фэй (кит. 张飞; ? — 221) — военачальник эпохи Троецарствия.
 Чжан Хао (; 1984) — китайский фигурист, выступающий в парном катании.
 Чжан Ханьхуэй (; род. 1964) — китайский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ с 2019 года.
 Чжан Хэн (張衡, Чжан Пин-цзы 張平子, Чжан Хэ-цзянь, 78 — 139) — китайский философ, мыслитель-энциклопедист, литератор, поэт, государственный деятель и учёный.
 
 Чжан Цзикэ (род. 1988) — китайский игрок в настольный теннис.
 Чжан Цзолинь (; 1875—1928) — военный губернатор Маньчжурии.
 Чжан Цзоцзи (1945—2021) — китайский государственный и политический деятель, губернатор провинции Хэйлунцзян с 2003 по 2007 гг.
 Чжан Цзунчан (1881—1932) — военный губернатор провинции Шаньдун.
 Чжан Цзыи (, 1979) — китайская актриса.
 Чжан Цзылинь (, 1984) — победительница конкурса «Мисс мира» в 2007 году.
 Чжан Цзюнь (; 1977) — китайский бадминтонист, двукратный олимпийский чемпион.
 Чжан Цзюньлун (род. 1981) — китайский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.
 Чжан Цзявэй (род. 1989) — китайский боксёр.
 Чжан Цзяо (также Чжан Цзюэ, ум. 184) — один из лидеров восстания Жёлтых Повязок.
 Чжан Цинь (род. 1974) — китайская гребчиха-байдарочница.
 Чжан Чаннин (род. 1995) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 Чжан Чжи (, ум. 192) — китайский каллиграф.
 Чжан Чжилэй (род. 1983) — китайский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.
 Чжан Чжисинь (1930—1975) — китайская коммунистка, выступавшая против политики «Культурной революции», Мао Цзэдуна, Линь Бяо и Цзян Цин, казнена по указанию Мао Юаньсиня.
 Чжан Чжичжун (, 1895—1969) — генерал Народно-революционной армии Китайской республики.
 Чжан Чжэндун (род. 1989) — китайский футболист, полузащитник «Хэбэй Чайна Форчун» и национальной сборной Китая по футболу.
 Чжан Чуньфан (род. 1969) — китайская софтболистка, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1996 года.
 Чжан Чуньцяо (; 1917—2005) — мэр Шанхая, участник «Банды четырёх».
 Чжан Чэнъе (; 1982) — китайский биатлонист.
 Чжан Шо (; 1983) — китайский футболист.
 Чжан Шуай (; 1989) — китайская профессиональная теннисистка.
 Чжан Юйпу (род. 1962) — китайский государственный и политический деятель, председатель Народного правительства Нинся-Хуэйского автономного района с мая 2022 года.
 Чжан Юйфэн (; 1945) — секретарь и фаворитка Мао Цзэдуна в последние годы его жизни.
 Чжан Юйчжо (род. 1962) — китайский бизнесмен и политик, секретарь партотделений КПК Китайской ассоциации по науке и технике (с 2021 года) и Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Китая с 27 декабря 2022 года.
 Чжан Юн (род. 1995) — китайский профессиональный снукерист.
 Чжан Юэ (, 1993) — китайская фигуристка, выступавшая в парном катании.
 Чжан Юэхун (род. 1975) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 Чжан Яли (род. 1964) — китайская гребчиха.
 Чжан Янъян (род. 1989) — китайская гребчиха.

См. также 
 Чан
 Чанг
 Чжань (фамилия)
 Чун
 Сто фамилий
 Наиболее распространённые фамилии в Китае

Примечания